Wildwood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lake Wildwood (Californië)
Wildwood (Florida)
Wildwood (Georgia)
Wildwood (Kentucky)
Wildwood (Missouri)
North Wildwood (New Jersey)
West Wildwood (New Jersey)
Wildwood (New Jersey)